bosstompkaak
 breedhalsstompkaak
 moerasstompkaak
 ovale stompkaak
 rietstompkaak
 schoudervlekstompkaak
 veenstompkaak